Сэтук () — село в Кагульском районе Молдавии. Наряду с селом Пелиней входит в состав коммуны Пелиней.

География 
Село расположено на высоте 90 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Сэтук проживает 111 человек (55 мужчин, 56 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Кагульского района